Ля-бемоль мажор (As-dur) — мажорная тональность с тоникой ля-бемоль. Имеет четыре бемоля при ключе.

Некоторые произведения в этой тональности 
Бах - 10 Симфония
 Бетховен — Соната для фортепиано № 12, Соната для фортепиано № 31;
 Вебер — Соната для фортепиано № 2;
 Шуберт — , Экспромт № 4;
 Шопен — Большой блестящий вальс № 1 ор. 34, Большой вальс, ор. 42; Баллада № 3
 Элгар — ;
 Грибоедов — Вальс As-dur;
Алькан - Этюд op. 35 №8, "Lento appasionato";
Шостакович — Струнный квартет № 10;
Junkie XL - Storm is Coming (2015) 
Майкл Джексон – «Blood on the Dance Floor» (1997); «Butterflies» (2001)
Скотт Джоплин - Maple Leaf Rag ;

Тональности
Мажор